Марина Ивановна Шалупкина (1913 год, деревня Бржезово — 1994 год) — бригадир колхоза «Новая жизнь» Лиозненского района Витебской области, Белорусская ССР. Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родилась в 1913 году в крестьянской семье в деревне Божезово (сегодня — Лиозненский район, Витебская область Белоруссии). После освобождения в 1943 году Лиозненского района от немецко-фашистских захватчиков работала в колхозе «Новая жизнь» Лиозненского района. Трудилась полеводом, животноводом и звеньевой льноводческого звена. В 1958 году назначена бригадиром комплексной бригады в этом же колхозе. В 1947 году вступила в ВКП(б).

В 1948 году звено под руководством Марины Шалупкиной собрало самый высокий урожай льна-долгунца в Лиозненском районе. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года за успехи, достигнутые в увеличении производства и заготовок льна удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В 1970 году вышла на пенсию. Скончалась в 1994 году.

 Память
В 2015 году в Лиозно была открыта Аллея Славы, на которой находится стела с портретом Марины Шалупкиной.

Награды 
 Герой Социалистического Труда — указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1966 года
 Орден Ленина

Примечания

Источники 
 
 Биографические сведения
 Хазанский, В. Талант вожака: [О Герое Социалистического Труда Шалупкиной М. И.] /В.Хазанский //Знаменосцы трудовой славы.- Минск: Беларусь. — 1974. — С.287.
 Шалупкіна Марыя Іванаўна //БСЭ. Т.11. — Мінск: БелСЭ. — 1974. — С.28.
 Шалупкина Мария Ивановна //Памяць: Гіст.-дакум. хроніка Лёзненскага раёна.- Мінск: БелЭн, 1992.-С.569.